Een bedrijfsongeval is een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.

In België is de benaming: arbeidsongeval. 

De term kan ook verwijzen naar: 
Bedrijfsongeval (boek), financiële thriller van Joseph Finder
Ongevallenwet, sociale verzekeringswet in Nederland